Název Symfonie č. 2  má více hudebních děl:

 Samuel Barber: Symfonie č. 2, op. 19 „Airborn“
 Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 2, op. 36
 Leonard Bernstein: Symfonie č. 2 „The Age of Anxiety“
 Johannes Brahms: Symfonie č. 2, op. 73
 Havergal Brian: Symfonie č. 2
 Anton Bruckner: Symfonie č. 2, 1. Fassung
 Anton Bruckner: Symfonie č. 2, 2. Fassung
 Aaron Copland: Symfonie č. 2 „Short Symphony“
 Petr Iljič Čajkovskij: Symfonie č. 2, op. 17 „Maloruská“
 Antonín Dvořák: Symfonie č. 2, op. 4
 Edward Elgar: Symfonie č. 2, op. 63
 Zdeněk Fibich: Symfonie č. 2 Es dur, op. 38
 Philip Glass: Symfonie č. 2
 Henryk Górecki: Symfonie č. 2 „Kopernikowska“
 Joseph Haydn: Symfonie č. 2, Hob I:2
 Charles Ives: Symfonie č. 2
 Miloslav Kabeláč: Symfonie č. 2
 Witold Lutosławski: Symfonie č. 2
 Gustav Mahler: Symfonie č. 2 „Auferstehung“
 Bohuslav Martinů: Symfonie č. 2
 Felix Mendelssohn-Bartholdy: Symfonie č. 2, op. 52 „Lobgesang“
 Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 2, KV 17
 Carl Nielsen: Symfonie č. 2, op. 16
 Krzysztof Penderecki: Symfonie č. 2 „Sinfonietta per clarinetto ed archi“
 Sergej Prokofjev: Symfonie č. 2, op. 40
 Sergej Rachmaninov: Symfonie č. 2, op. 27
 Einojuhani Rautavaara: Symfonie č. 2
 George Rochberg: Symfonie č. 2
 Camille Saint-Saëns: Symfonie č. 2, op. 55
 Franz Schubert: Symfonie č. 2, D 125
 Robert Schumann: Symfonie č. 2, op. 61
 Jean Sibelius: Symfonie č. 2, op. 43
 Dmitrij Šostakovič: Symfonie č. 2, op. 14
 William Walton: Symfonie č. 2
 Ralph Vaughan Williams: Symfonie č. 2 „A London Symphony“

02